Aiasz, görög mitológiai alak, Telamón fia, a „nagy Aiasz”
Aiasz, görög mitológiai alak, Oileusz lokriszi király fia, a „kis Aiasz”